Il Tilus è un amaro tipico della Repubblica di San Marino. Si tratta di un amaro prodotto con tartufo ed erbe aromatiche della repubblica. Ha un intenso profumo ed è consigliato come digestivo o, aggiungendo dell'acqua, come dissetante.

Amari
Bevande a base di erbe